Tergeste è l'antico nome di Trieste
 Tergeste è  un olio di oliva
 478 Tergeste è un asteroide